Aus Greidanus kan verwijzen naar:
 Aus Greidanus (1950), Nederlands acteur en regisseur
 Aus Greidanus (1975), Nederlands acteur